Con il termine stazione di Lugo ci si può riferire alle seguenti stazioni ferroviarie:
 Stazione di Lugo, in Italia
 Stazione di Lugo, in Spagna